Ю́лия Миха́йловна Сысо́ева (урожд. Брыкина; род. 27 марта 1973, Васюринская, Краснодарский край) — российский публицист, писатель, вдова священника-миссионера Даниила Сысоева,

Биография 
Родилась в 1973 году в станице Васюринская Краснодарского края.

В 1980 поступила в общеобразовательную школу № 11 в Выборге Ленинградской области. В 1982 году переехала с родителями в Москву, в 1988 году закончила 8-й класс общеобразовательной Московской школы № 175.

С 1988 по 1991 год обучалась в Московском медицинском училище № 8.

В 1991 году в 18-летнем возрасте приняла крещение в Православной Церкви. Вскоре совершила паломничество на Святую землю и в город Иерусалим.

В 1993 году поступила в Московскую медицинскую академию им. Сеченова на фармацевтический факультет.

20 января 1995 года вступила в брак со студентом Московской духовной семинарии Даниилом Сысоевым, который в том же году был рукоположён в сан диакона, а в 2001 году стал священником и настоятелем строящегося храма пророка Даниила на Кантемировской.

Так как супруг — священник Даниил Сысоев — был достаточно публичным человеком и написал более десятка книг, то и Юлия, сподвигаемая своим супругом, стала писать книги. По её словам: «Даниил всегда выступал за то, чтобы я работала, самосовершенствовалась, он хотел, чтобы в моей жизни были не только дети и кастрюли. Когда я написала книгу „Записки попадьи“, он искренне радовался за меня. Также я долго работала начальником отдела рекламы в одной строительной фирме. Супруг помогал мне придумывать рекламные слоганы, подкидывал креативные идеи». В 2008 году вышла первая её книга в стиле документальной прозы: «Записки попадьи» — в которой она рассказала о закулисной стороне существования православного духовенства. Эта книга принесла Юлии некоторую популярность, и она уже тогда начала давать интервью и писать статьи для некоторых периодических изданий и сайтов. К 2011 году книга уже выдержала пять изданий, несмотря на то, что текст размещён на многих сайтах в Интернете.

После трагической кончины супруга 20 ноября 2009 года личность Юлии привлекла общественное внимание — она дала множество интервью и написала несколько статей.

В апреле 2010 году создала благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», деятельность которого направлена на оказание материальной поддержки вдовам и детям православных священнослужителей.

В 2011 году вышла вторая книга — художественный роман «Бог не проходит мимо». Этот роман частично основан на реальных событиях и реальных судьбах.

В 2013 году вышел роман Дорога в страну четярех рек, прототипом главного героя романа Игнатия стал покойный супруг Даниил Сысоев. 

В 2012 году Вышла книга воспоминания о священнике Данииле Сысоеве  "Неизвестный Даниил"

Семья 
 Отец — Михаил Алексеевич Брыкин, горный инженер, впоследствии предприниматель.
 Мать — Ангелина (Лина) Дмитриевна Брыкина, инженер-экономист, ныне пенсионерка.
 Дети: Иустина, Дорофея, Ангелина, Даниил.

Книги

Примечания

Ссылки 
 Список статей и интервью на сайте «Православие и мир»: Архив — Юлия Сысоева.

Интервью 
 «Неравный брак Даниила Сысоева». Интервью с Юлией Сысоевой на сайте газеты «Московский комсомолец» — 20 января 2010 г.
 «Православие не против секса и женской привлекательности». Интервью с Юлией Сысоевой на сайте «Правда.Ру» — 4 октября 2010 г.
 «Год без отца Даниила». Интервью с Юлией Сысоевой на сайте «Православие и мир» — 19 ноября 2010 г.
 «По молитвам отца Даниила совершаются чудеса». Интервью с Юлией Сысоевой на сайте «Правда.Ру» — 20 ноября 2010 г.

Писатели России XXI века
Публицисты России
Русские эмигранты четвёртой волны в США